Прилагательное — еще не до конца сформировавшаяся часть речи в праславянском языке, выполняющая функцию определения.

В праславянском языке произошли значительные изменения в системе именных форм. Что касается прилагательных, то произошло полное перераспределение их между прежними *-о- и *-а- основами. Определяющими словоизменяющими категориями в системе прилагательного стали родовые формы, конкретное выражение которых зависело от числа и падежа существительного.

Неполные прилагательные 
Именные, они же неполные или нечленные, прилагательные в праславянском языке изменялись так же, как и существительные: м. и ср. рода *-о- и *-јо- основы, а в жен. роде — *-а-, *-ја- основы.

Именному словоизменению прилагательных, которые со структурной точки зрения в этом отношении не отличались от собственно существительных, были свойственны такие формы:

Нечленные прилагательные в общеславянском языке до появления членных форм использовались в обоих основных функциях прилагательного — атрибутивной и предикативной. С возникновением полных прилагательных происходит перераспределение между обоими типами: в функции определения наряду с нечленными начали употребляться и членные прилагательные, но в роли именной части сказуемого и в дальнейшем некоторое время использовались только нечленные.

Полные прилагательные 
Еще в праславянском языке начался процесс функционального сужения именных прилагательных, на смену которым пришли членные, они же полные. В их основе лежит сочетание родовой формы именного прилагательного с соответствующей родовой формой указательного местоимения *јь, *ja, *je: *novъ + јь = *novъjь. Семантически-функциональное устранение местоименной составляющей в составе «нечленное прилагательное + указательное местоимение», а также фонетическо-морфологические изменения, когда местоимение стало частью прилагательного, были основными этапами образования нового типа прилагательных в праславянском языке. Употребление полных прилагательных все более распространялось; приняв на себя функцию определения, они со временем проникли и в сферу сказуемого.

Для склонения полных прилагательных праславянского языка предполагают такие падежные формы:

Процесс стяжения окончаний прилагательных начался еще в праславянском языке, когда образовывались полные прилагательные. Вероятно, сначала между гласными выпал [j] — начальный звук местоимения *јь, а потом гласные, оказавшись рядом, уподобились друг к другу, в конечном счете, претерпев стяжение. Это имело место лишь в косвенных падежах, кроме винительного, где они существовали еще долгое время. Эти формы не следует отождествлять с неполными прилагательными.

Степени сравнения 
Прилагательные сравнительной степени образуются с помощью суффикса *-јьѕ / *-jes, который присоединяется в одном случае к основе прилагательного, а в другом — к основе, осложненной аффиксом -ě-. В случае первого типа -j — смягчает предыдущую согласную, сливаясь с ней:
 , где -s утратился вследствие действия закона открытого слога;
 ;
 .

Во втором типе -ě- отходит к суффиксу:
 ;
 ;
 .

Суффикс *-јьѕ / *-jes дополнился элементом -j-, в результате чего сочетание -sj- во всех формах, кроме именительного и винительного, превратилось в -š-:
 .

Таким образом, в результате различных фонетических изменений на основе более древнего суффикса выделилось два формообразующих аффикса: *-ьš и *-ějьs.

Литература

Ссылки 
 Прикметник // Енциклопедичний словник класичних мов. / Л. Л. Звонська, Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків та ін.. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. — С. 419. — 552 с.

Праславянский язык